Teatre Gayarre o Pompeia (music-hall) (Avinguda del Paral·lel, Barcelona)
 Teatre Gayarre o Teatre del Bon Retir (Passeig de Gràcia, Barcelona)
 Teatro Gayarre (Pamplona)